Couvert steht für:
 Briefumschlag
 Tischgedeck

Personen:
 Carole Couvert (* 1973), französische Gewerkschafterin
 Hélène Couvert (* 1970), französische Pianistin
 Raoul Couvert (1903–1983), französischer Eishockeyspieler